Příjmení Middleton nese více různých osobností:

 Arthur Middleton (politik) (1742–1787) – americký politik
 Charles Middleton (1726–1813) – britský admirál
 Malcolm Middleton (* 1973) – skotský hudebník
 Pippa Middletonová (* 1983) – mladší sestra Catherine, vévodkyně z Cambridge

 Middleton (Wisconsin) - m2sto ve Wisconsinu v USA